Добой —  місто в Республіці Сербська, Боснія і Герцеговина, 
 Добой —  громада в Республіці Сербській, Боснія і Герцеговина
 Добой —  регіон в Республіці Сербській, Боснія і Герцеговина